Карбельино () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 33 км². Население — 215 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Покровителем города считается святой Антонио.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы